Lauinger ist der Familienname folgender Personen:

 Artur Lauinger (1879–1961), deutscher Journalist 
 Dieter Lauinger (* 1962), deutscher Jurist und Politiker (Bündnis 90/Die Grünen)
 Horst Lauinger (* 1966), Verleger des Manesse Verlags
 Martina Lauinger (* 1962), schweizerische Eisenplastikerin
 Wolfgang Lauinger (1918–2017), deutscher Werkzeugmacher und NS-Verfolgter

Siehe auch:
 Lauingen